Paul Martín puede referirse a:

 Paul Martin (1938-), Primer Ministro de Canadá;
 Paul Martin (1966-), actor peruano;
 Paul Martin, director de cine húngaro;
 Paul Martin Brown (1960-), botánico estadounidense.